Суховерхов — русская фамилия. Известные носители:

Суховерхов 
 Суховерхов, Франц Иванович (1883—1918) — участник революционного движения в России, большевик.



См. также 
 Суховерхов — село в Кицманском районе Черновицкой области Украины.